Трг слободе  може се односити на трг у једном од следећих градова:

у Србији:
 Зрењанин
 Нови Сад
 Панчево
 Суботица

ван Србије:
 Бело Хоризонте (Бразил)
 Брно (Чешка)
 Никозија (Кипар)
 Темишвар (Румунија)
 Удине (Италија)
 Фаенца (Италија)
 Харков (Украјина)
 Јереван (Јерменија)

остало:
 „Трг слободе“, књига Павâ Павличића